Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die weiter unten in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Asteroiden Nummer 62501 bis 63000 

|}

62501